Betzy Kjelsberg – suffragista e attivista norvegese per i diritti delle donne
 Johan Kjelsberg – attore norvegese
 Sverre Kjelsberg – cantante norvegese